The Crew steht für:

 The Crew, Originaltitel von Hallo Cockpit, US-amerikanische Fernsehserie (1995–1996)
 The Crew (2000), US-amerikanische Krimikomödie
 The Crew (2008), britischer Gangsterfilm
 The Crew (Webserie), US-amerikanische Online-Sitcom (2007–2009)
 The Crew (Comic), eine Comicserie von Marvel Comics (2003)
 The Crew (Computerspiel), ein Rennspiel (2014)
 The Crew – Inferno am Himmel, alternativer Titel von Final Take-Off – Einsame Entscheidung (2016)
 The Crew (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie (2021)

Siehe auch:
 Crew